Rue des Forges peut désigner plusieurs voies, dont :
 la rue des Forges à Dijon
 la rue des Forges à Paris
 la rue des Forges à Strasbourg